Пришелец — многозначный термин:
 Пришелец — некто, явившийся из других земель, мест обитания.
 Пришелец — инопланетянин, представитель внеземной цивилизации.
 «Пришелец» — фильм, киностудии Таджикфильм, 1989 год.
 «Пришелец» — фильм, экранизация рассказа Филипа Дика, 2001 год.
 «Пришелец» — фильм 2018 года.
 Пришелец — прозвище вагона 81-540.2/541.2 за необычную маску.
 Пришелец, Антон (Ходаков Антон Ильич, 1893—1972) — советский поэт-песенник.

См. также 
 «Пришелец-убийца» («Во тьме», ) — фильм ужасов, фантастика, США, 1979 год. Режиссёр — Джон Кардос, Тоуб Хупер.
 «Пришелец из будущего» ( / Ritānā, ) — фантастический кинобоевик, Япония, 2002 год. Режиссёр — Такаси Ямадзаки.
 «Пришелец из космоса» («Оно пришло из далёкого космоса», «Это пришло из космоса», ) — чёрно-белый фантастический фильм ужасов, США, 1953 год. Режиссёр — Джек Арнольд.
 «Враждебный пришелец» () — кинофантастика, США, 1989 год. Режиссёр — Фред Олен Рэй.
 Проект «Пришелец» () — кинофантастика, Австралия — Югославия, 1990 год.